Spark kan syfta på:

spark (stöt) –  i närstrid och kampsporter detsamma som ett slag med foten eller knäet
Sparken – att avskedas från sitt jobb, se avskedande
Sparkstötting – ett fortskaffningsmedel som kan användas under vintern
Sparkcykel – ett fordon som består av hjul (i regel två), en platta att stå på, samt styre
Spark (musikalbum) – ett musikalbum från Marit Larsen.
Spark! – en musikgrupp från Falkenberg